

Geografie
Italië
Lodi (metrostation) van de metro van Rome
Lodi (provincie) (ook Lodigiano), een Italiaanse provincie;
Lodi (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie;

Plaatsen in de Verenigde Staten
Lodi (Californië);
Lodi (New Jersey);
Lodi (Ohio);
Lodi (Wisconsin);

Geschiedenis
de Lodi's waren een machtige Afghaanse familie of clan in het noorden van Voor-Indië, die in de 15e eeuw enkele sultans van Delhi leverde.